Дуань Інін і Ван Яфань були чинними чемпіонками 2017 року, коли турнір проводився востаннє, але вирішили не брати участі разом. Дуань грала в парі з Кейтлін Крістіан, але не змогла захистити свій титул, оскільки в першому колі їх перемогли Мона Бартель і Сара Соррібес Тормо.

Ван грала в парі з Анною Блінковою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у фіналі їх перемогли Ірина-Камелія Бегу і Моніка Нікулеску з рахунком 6–2, 1–6, [10–12].

Сіяні пари

Сітка

Примітки

Посилання 
Main Draw 

Thailand Open, парний розряд
Hua Hin Championships
2019 у таїландському спорті